Dans les ténèbres peut désigner :
Dans les ténèbres, le roman de Friedrich Glauser paru en 1937.
Dans les ténèbres, le film de Pedro Almodóvar sorti en 1983.